Suren (Kutoarjo), plaats in het Indonesische gebied Purworejo.
 Suren (Ledokombo), plaats in het Indonesische gebied Jember.
 Suren (Mlarak), plaats in het Indonesische gebied Ponorogo.
 Suran (Iran), plaats in het Iraanse district Mashhad.
 Surenas (84-52 v.Chr.), Parthisch generaal.